Alain Ernoult (né en 1955), photographe français ;
 Alfred Ernout (1879-1973), latiniste français ;
 Claude Ernoult (1930-2004), journaliste, poète et traducteur français ;
 Eugène-Marie Ernoult, prélat français, archevêque de Sens de 1977 à 1990 ;
 Liliane Ernout (née en 1926), actrice française.

Voir aussi 
 
 
 

Homonymie
Homonymie de patronyme